Ивон Гулагонг је освојила турнир. У финалу је победила Маргарет Корт резултатом 6:4, 6:1.

Носиоци 

  Маргарет Корт (финале)
  Били Џин Кинг (полуфинале)
  Ивон Гулагонг (победница)
  Роузмери Касалс (друго коло)
  Вирџинија Вејд (четврто коло)
  Ненси Ричи (четвртфинале)
  Франсоаз Дир (четвртфинале)
  Хелга Мастхоф (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Вимблдон 1971.
Вимблдон — жене појединачно